Desa Truko kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Truko (administrativ by i Indonesien, lat -7,27, long 110,57), Jawa Tengah, 
 Desa Truko (administrativ by i Indonesien, lat -6,94, long 110,13), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar